L'Incroyable Vérité (Mondo cane 2), un film documentaire mondo italien de Gualtiero Jacopetti et Franco Prosperi, sorti en 1963 ;
 L'Incroyable Vérité (The Unbelievable Truth), un film américain de Hal Hartley sorti en 1989.